Sally Morgan (née en 1951), écrivain, dramaturge et artiste australienne aborigène.
 Sally Morgan, baronne Morgan de Huyton (1959-), femme politique britannique.
 , célèbre médium britannique.

Homonymie de personnes